

Більський — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Більський — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Більський — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан

Більський — прізвище. Відомі носії:
 Більський Василь Романович (1974—2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Більський Едуард Антонович (1931—2016) — український та радянський архітектор.
 Більський Іван Володимирович
 Більський Степан Володимирович — український геолог.
 Більський Фома Антонович (1890—1952) — краєзнавець, педагог, музеолог, педагог.
 Савченко-Більський Володимир Олександрович (1867—1955) — український військовий діяч, генерал-хорунжий флоту УНР, контр-адмірал, з старого козацького роду Савченків-Більських на Чернігівщині.
 Савченко-Більський Олександр Васильович (1900—1991) — відомий у світі маляр і графік українського походження.

Див. також 
 Бельські
 Бельський
 Бєльський

Примітки